Анналы Красинских () — компиляция, сделанная несколькими почерками XVI века из источника, во многом идентичного Анналам краковского капитула и Каменцким анналам. По мнению А. Белёвского, этим источником были древние не сохранившиеся Анналы краковского капитула, один из списков которых в середине XIII века был преподнесён папе Иннокентию IV. Помимо них, источником анналов стали Вислицкие споминки (Spominki wislickie) (для событий XIV века) и некий агиографический источник, близкий «Мученичеству св. Войцеха». 

Охватывают период с 965 по 1351 год. Описывают события истории Польши с включением отдельных известий, касающихся Германии, Венгрии, Чехии, Литвы, Тевтонского ордена, Руси, Золотой Орды и прочих территорий.

Издания 
 Rocznik Krasińskich / wydał A. Bielowski // Monumenta Poloniae Historica. Tomus 3. Lwów, 1878. S. 127—133.

Переводы на русский язык 
 Анналы Красинских в переводе А. С. Досаева на сайте Восточная литература

См. также 
 Старые краковские (свентокшиские) анналы
 Краткие краковские анналы
 Анналы Сендзивоя
 Любинские анналы
 Каменцкие анналы
 Анналы краковских францисканцев
 Куявские анналы
 Мазовецкие анналы
 Краткая силезская хроника
 Анналы вроцлавского магистрата
 Старые вроцлавские анналы
 Старшие вроцлавские анналы
 Старшие кшешувские анналы
 Анналы Хотельского
 Анналы Каспара Пержинского

Примечания

Ссылки 
 латинский текст издания А. Беловски из Monumenta Poloniae Historica

Польские анналы
История Чехии
Хроники о Венгрии
Тевтонский орден
История Литвы
История Золотой Орды
Средневековая латинская литература